Сезон ВНБА 1999 — стал 3-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в третий раз подряд, стала команда «Хьюстон Кометс». С этого сезона стал проводиться Матч всех звёзд. С этого года все участники турнира стали проводить в регулярном чемпионате по 32 матча, на 2 больше, чем в прошлом.

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, на два больше, чем в прошлом, так как в межсезонье ВНБА пополнило две новые команды, «Миннесота Линкс» и «Орландо Миракл». 4 мая в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 1999 года под 1-м номером клубом «Вашингтон Мистикс» была выбрана форвард Чамик Холдскло из университета Теннесси. Под 2-м номером на том драфте клубом «Сакраменто Монархс» была выбрана центровая Иоланда Гриффит из Флоридского Атлантического университета.

Регулярный сезон стартовал 10 июня матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Хьюстон Кометс», и клубом «Орландо Миракл», в котором «Кометс» победили со счётом 77:63. 14 июля в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада обыграла команду Востока со счётом 79:61. MVP этого матча была признана центровая «Лос-Анджелес Спаркс» Лиза Лесли, которая за 17 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 13 очков и 5 подборов за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 21 августа, MVP которого была признана Иоланда Гриффит из «Сакраменто Монархс». Наставник клуба «Хьюстон Кометс», Ван Ченселлор, был признан тренером года, а Чамик Холдскло, первый номер драфта, из «Вашингтон Мистикс» — новичком года. Официально сезон 1999 года завершился 5 сентября, когда клуб «Хьюстон Кометс» переиграл в решающем матче финальной серии до двух побед команду «Нью-Йорк Либерти», а MVP финала третий год подряд была признана защитник «Кометс» Синтия Купер.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ЖНБА: Иоланда Гриффит, Сакраменто Монархс
 Самый ценный игрок финала: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Новичок года ЖНБА: Чамик Холдскло, Вашингтон Мистикс
 Лучший оборонительный игрок: Иоланда Гриффит, Сакраменто Монархс
 Приз за спортивное поведение: Дон Стэйли, Шарлотт Стинг
 Тренер года: Ван Ченселлор, Хьюстон Кометс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Шерил Свупс (Хьюстон Кометс)
 Ф Натали Уильямс (Юта Старз)
 Ц Иоланда Гриффит (Сакраменто Монархс)
 З Синтия Купер (Хьюстон Кометс)
 З Тиша Пенишейру (Сакраменто Монархс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ф Чамик Холдскло  (Вашингтон Мистикс)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Тереза Уизерспун (Нью-Йорк Либерти)
 З Шэннон Джонсон (Орландо Миракл)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 1999